

Patronyme
 Henry Royce (1863-1933), mécanicien britannique, fondateur, avec Charles Rolls, de la marque automobile Rolls-Royce ;
 Kenneth Royce (1920-1997), auteur britannique de roman d'espionnage.
 Josiah Royce (1855-1916), historien et philosophe idéaliste américain ;
 William Hobart Royce (1878-1963), écrivain américain spécialiste de l’œuvre de Balzac.

Autres
 Rose Royce, groupe américain de musique disco ;
 Royce da 5'9" (né en ), rappeur américain.
 Prince Royce, chanteur de bachata

Voir aussi